Хмельни́цкое — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Хмельницкое — село в Щербактинском районе Павлодарской области.
 Хмельницкое — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Хмельницкое — село в Партизанском городском округе Приморского края.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Хмельницкое — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

Севастополь 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Хмельницкое — село в Балаклавском районе.

Украина 
 Хмельницкое — посёлок в Тульчинском районе Винницкой области.
 Хмельницкое — село в Гороховском районе Волынской области.
 Хмельницкое — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Хмельницкое — село в Черниговском районе Запорожской области.